Crochon peut désigner :

Patronyme 
 Cécile Crochon
 Jean-Pierre Crochon
 Tina Crochon
 Mathias Crochon
 Monica Crochon
 Vincent Crochon

Géologie 
 Crochon : torsion des surfaces recoupées par le miroir de faille.

Lien externe 

 

Patronyme wallon
Patronyme savoyard